Результати сезону у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки

ПАОК та Егалео оштрафовані на 1 очко

Ігри 

Зміна результатів: 

Олімпіакос -ПАОК 1-0, зараховано 2-0
Егалео- Докса Драма 1-0, переграно 0-2

Плей-оф 
За 14-е місце

|}

 14-е місце — Нікі Волос (за кращим показником забитих голів)

Посилання 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

Грецька Суперліга
1963 у футболі
1964 у футболі